Femminamorta può riferirsi a varie montagne:
 Femminamorta, montagna in Emilia-Romagna nell'Appennino Tosco-Emiliano
 Femminamorta, montagna in Calabria nella Sila
 Monte Femmina Morta, montagna in Lazio nel Subappennino laziale
Femmina Morta, monte in Molise sito nel comune di Monacilioni in provincia di Campobasso

Località:
 Femminamorta, frazione di Marliana in provincia di Pistoia
 Femminamorta, frazione di Santa Lucia del Mela in provincia di Messina
 Contrada Femminamorta, frazione di Putignano in provincia di Bari
 Femminamorta – località di montagna del comune di Pazzano in Calabria in cui si trova una casa cantoniera abbandonata